Монестьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 17 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 778 осіб у працездатному віці (15-64 років) 529 були активні, 249 — неактивні (показник активності 68,0%, у 1999 році було 63,2%). З 529 активних працювало 465 осіб (242 чоловіки та 223 жінки), безробітних було 64 (30 чоловіків та 34 жінки). Серед 249 неактивних 56 осіб було учнями чи студентами, 117 — пенсіонерами, 76 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 544 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1205,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету Монестьє 
 [ Розташування муніципалітету Монестьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн